De Ballon d'Or 1968 was de 13e editie van de voetbalprijs georganiseerd door het Franse tijdschrift France Football. De prijs werd gewonnen door de Noord-Ier George Best (Manchester United).

De jury was samengesteld uit 25 journalisten die aangesloten waren bij de volgende verenigingen van de UEFA: West-Duitsland, de DDR, Oostenrijk, België, Bulgarije, Tsjecho-Slowakije, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Engeland, Ierland, Luxemburg, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Zwitserland, Turkije, Sovjet-Unie en Joegoslavië.

De resultaten van de stemming werden gepubliceerd in editie 1186 van France Football op 24 december 1968.

Stemprocedure
Elk jurylid koos de beste vijf spelers van Europa. De speler op de eerste plaats kreeg vijf punten, de tweede keus vier punten en zo verder. Op die wijze werden 375 punten verdeeld, 125 punten was het maximale aantal punten dat een speler kon behalen (in geval van een vijfentwintig koppige jury).

Uitslag

Trivia 
 George Best was de eerste Noord-Ier die de Ballon d'Or won.

Noten

Referentie 
 Eindklassement op RSSSF

Ballon d'Or
Voetbal in 1958